Slalom kobiet został rozegrany 26 lutego w Whistler Creekside na trasie Franz's Sl. Złotego medalu z igrzysk w Turynie nie obroniła Szwedka Anja Pärson, która wypadła z trasy w drugim przejeździe. Nową mistrzynią została Niemka Maria Riesch, Marlies Schild z Austrii wywalczyła srebro, a trzecie miejsce zajęła mistrzyni świata w slalomie z Åre, Šárka Záhrobská.

Wyniki

Bibliografia 
  vancouver2010.com

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010